Schöner Brunnen steht für

 Schöner Brunnen (Hannover), 1979 von Hans-Jürgen Breuste geschaffener Brunnen an der Hildesheimer Straße
 Schöner Brunnen (Nürnberg)
 Schöner Brunnen (Nysa)
 Schöner Brunnen (Schloss Schönbrunn)

Siehe auch:
 Schönbrunn